Кокшинский сельсовет — сельское поселение в Советском районе Алтайского края.

Административный центр — село Кокши.

Население

Состав сельского поселения 
В состав сельского поселения входят 2 населённых пункта:

Примечания 

Муниципальные образования Советского района Алтайского края
Сельские поселения Алтайского края